Die Football League Third Division 1953/54 war die 27. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Port Vale und Ipswich Town ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1954/55 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Brentford und Oldham Athletic die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Halifax Town und FC Chester sowie im Süden Colchester United und FC Walsall erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1954/55 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1953-54 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1953/54
Fußballsaison 1953/54